Grote grijze bladloper
 Kleine grijze bladloper